est la formule brute de plusieurs isomères.

 Acide carboxylique
 acide eicosanoïque ou acide arachidique, numéro CAS 
 acide phytanique ou acide 3,7,11,15-tétraméthylhexadécanoïque, numéro CAS